Шаранга — имя собственное.

 Шаранга — рабочий посёлок, административный центр Шарангского района Нижегородской области.
 Шаранга (приток Усты) — река в Шарангском районе Нижегородской области.
 Шаранга (приток Шаранги) — ручей в Шарангском районе Нижегородской области.
Шаранга Тхакур — кришнаитский святой, живший в первой половине XVI века.